Ванесса Гусмероли ( ; 19 сентября 1978 года, Анси, Франция) — фигуристка из Франции, бронзовый призёр чемпионата мира 1997 года, трёхкратная чемпионка Франции, участница Олимпийских игр 1998 и 2002 годов в женском одиночном катании.

Ванесса Гусмероли начала заниматься фигурным катанием в 7 лет в родном городе Анси. Одновременно занималась катанием на водных лыжах, добилась успехов в обоих видах. В 14 лет она для продолжения карьеры выбрала фигурное катание. В 1995 году Ванесса выступила на чемпионате мира среди юниоров и заняла пятое место. В 1996 году дебютировала на чемпионате Европы и чемпионате мира. Выступала на двух Олимпиадах. После Олимпиады-2002 закончила выступления и стала техническим специалистом. В 2009 году родила дочь.

Спортивные достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1996
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — одиночное катание (женщины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — одиночное катание (женщины)

Ссылки 
 
 Биография на сайте ИСУ

Фигуристы Франции
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года